Klasse van de droge heiden, een plantengemeenschap
 Droge heide (natuurdoeltype), een natuurdoeltype
 Droge heide (landschap), een type landschap met een droge bodem en een heidevegetatie